Георгиос (Йоргос) Хараламбус Хурмузиадис () е виден гръцки археолог, политик, депутат и преподавател в Солунския университет.

Биография 
Хурмузиадис е роден на 26 ноември 1932 година в македонския град Солун, Гърция. Учи археология и история на изкуството в Солунския университет. Работи в системата на средното образование. В 1965 година започва работа в Археологическата служба в Тесалия. В 1973 година става доктор по философия от Солунския университет. В 1976 – 1978 година Хурмузиадис е Хумболтов стипендиант в Хайделберг по европейска история. В 1981 година става преподавател по праисторическа археология в катедрата по история и археология в Солунския университет.

Хурмузиадис е автор на многобройни трудове по праисторическа археология. От 1992 година до смъртта си ръководи разкопките на неолитното селище при село Дупяк (Диспилио). Откритието му в 1993 на Дупяшката табличка с предполагаеми писмени знаци от неолита, го прави световноизвестен.

В 2000 и 2004 година е избран за депутат от Комунистическата партия в Гръцкия парламент от Първи солунски избирателен район.

След няколкомесечен престой в болница умира на 16 октомври 2013 година.

Трудове

Монографии 
 Δισπηλιό, Καπόν (2008)
 Ο γυρολόγος, Ερωδιός (2002) 	
 Τεστ κοπώσεως, Βάνιας (2001)
 Λόγια από χώμα, Νησίδες (1999)
 The Gold of the World, Καπόν (1997)
 Το χρυσάφι του κόσμου, Καπόν (1997)
 Αναλογίες, Βάνιας (1995)
 Το νεολιθικό Διμήνι, Βάνιας [κείμενα, επιμέλεια σειράς] (1993)

Колективни трудове 
 Great Moments in Greek Archaeology, Καπόν (2007)
 Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας, Καπόν (2007)
 Η ιστορία της ελληνικής πόλης, Ερμής (2004)
 Πρακτικά 1ου παγκοσμίου συνεδρίου τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνίας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας [εισήγηση] (2004)
 Οι χρήσεις της αρχαιότητας από το νέο ελληνισμό, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση] (2002)
 Οι νεότερες εξελίξεις στην ελληνική λαογραφία, Βόλος [εισήγηση] (1998) 	
 Μαρξισμός μια επανεκτίμηση, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση] (1997) 	
 Magnesia, Καπόν (1982)

Други трудове 
 Greece through the Lens of Takis Tloupas, Καπόν [επιμέλεια] (2005) 	
 Η Ελλάδα του Τάκη Τλούπα, Καπόν [επιμέλεια] (2005) 	
 Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά, University Studio Press [επιμέλεια] (2002) 	
 Κοκκινίδου, Δήμητρα, Η αρχαιολογία και η κοινωνική ταυτότητα του φύλου: προσεγγίσεις στην Αιγαιακή προϊστορία, Βάνιας [επιμέλεια σειράς] (1993)

Външни препратки 
 Ανάσκαμμα | Ανασκαφικό περιοδικό – списание на археолозите, работещи в Дупяк

Бележки 

Гръцки археолози
Преподаватели в Солунския университет
Гръцки политици
Възпитаници на Солунския университет
Македонски гърци
Хайделбергски университет
Депутати от избирателен район Солун I
Родени в Солун
Починали в Солун
Хумболтови стипендианти